Johan Ernst Heilmann henviser til flere personer, blandt andre:
 Johan Ernst Heilmann (1735—1800) – dansk præst og salmedigter
 Johan Ernst Heilmann (1810—1879) – dansk præst og salmedigter

Se også 

 Johann Heilmann